OTC steht als Abkürzung für:

 One-Ton-Cup, Segelveranstaltung seit 1898
 One Thousand Children Inc., einem US-amerikanischen Projekt, das die Geschichte der German Jewish Children’s Aid und das Schicksal der durch sie geretteten jüdischen Kinder erforschte
 Officer in Tactical Command, die Bezeichnung für den taktischen Führer eines Marineverbandes
 Offshore Technology Conference in Houston, Texas
 Open Telekom Cloud, eine Cloud-Plattform der Deutschen Telekom AG
 Order to cash, ein kaufmännischer Prozess
 Original Teile Center, ein Ersatzteillager des Volkswagen-Konzerns
 Ornithin-Transcarbamylase, ein Enzym
 Ouigo Train Classique, eine Marke des französischen Bahnverkehrsanbieters Ouigo
 Over the counter in OTC-Handel, siehe Außerbörslicher Handel
 Over the counter in OTC-Arzneimittel, nicht verschreibungspflichtige Medikamente
 Oxytetracyclin, ein Antibiotikum
 Flugplatz Bol in Bol, Tschad (IATA-Code)

Siehe auch:

 ÖTC

Abkürzung